El término singular puede referirse:

en lingüística, a singular, la marca de número que, en la terminación de las palabras, indica si éstas se refieren a una sola persona o cosa o a varias.
a lo relativo a las diferentes formas de singularidad .

matriz singular es una matriz cuadrada de determinante cero.
descomposición en valores singulares
conjunto singular
Instalaciones Científico-Técnicas Singulares (ICTS)
entidad singular de población
equites singulares Augusti
a SINGULAR, un software matemático.